Liberal Animation é o álbum de estreia da banda NOFX, lançado em 1989.

Faixas 
Todas as faixas por Fat Mike, exceto onde anotado.

"Shut Up Already" - 2:44 
"Freedumb" - 0:45 
"Here Comes The Neighborhood" (Fat Mike, Eric Melvin) - 2:58  
"A200 Club" - 1:55 
"Sloppy English" - 1:20 
"You Put Your Chocolate In My Peanut Butter" (Eric Melvin, Fat Mike) - 2:31  
"Mr. Jones" (Dave Casillas, Fat Mike, Eric Melvin) - 3:18  
"Vegetarian Mumbo Jumbo" (Eric Melvin, Fat Mike) - 3:32  
"Beer Bong" - 2:30 
"Piece" - 1:35 
"I Live In A Cake" (Eric Melvin, Fat Mike)  - 1:09 
"No Problems" - 1:20 
"On The Rag" - 1:42 
"Truck Stop Blues" (Eric Melvin) - 3:03

Créditos 
Mike Burkett - Vocal, baixo 
Eric Melvin - Guitarra 
Dave Cassilas - Guitarra 
Erik Sandin - Bateria 

Álbuns de NOFX
Álbuns de estreia de 1988
Álbuns de indie rock
Álbuns de rock alternativo